Numele de Chilia este folosit în mai multe cazuri:

Localități în România:
Chilia Veche - oraș pe malul drept al Dunării în județul Tulcea
Chilia - localitate în județul Satu Mare
Chilia, Neamț
Chilia, Olt
Chilia Benei, Bacău

Cetatea Chilia Nouă - cetate în Basarabia veche, pe Dunăre
Chilia Nouă (Kilia) - oraș în Ucraina lângă Cetatea Chilia Nouă
Chilia - braț al Dunării
Chilie (lăcaș) - odaia modestă a unui călugăr sau pustnic

 Chilia, o pasăre endemică din Chile, din familia Furnariidae, din genul și speciaOchetorhynchus melanurus.

Vezi și 
 Chiliile